Suszewo peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Suszewo, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Suszewo, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.